Il doppio del torneo di tennis Kaohsiung Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Amritraj e Dudi Sela che hanno battuto in finale Rik De Voest e Pierre-Ludovic Duclos 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Mustafa Ghouse /  Rainer Schüttler (primo turno)
 Rik De Voest /  Pierre-Ludovic Duclos (finale)

 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (primo turno)
 Farruch Dustov /  Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kaohsiung Challenger 2007